HC, Hc eller hc kan avse:

 HC – den kemiska beteckningen för kolväte
 HC – en plats där TV- och radiosignaler tas emot, förstärks och krypteras för att sedan ledas ut på kabel-TV-nät, se huvudcentral
 HC – den vanligaste typen av skyddade ledningscentraler det svenska civilförsvaret under kalla kriget, se huvudcentral (civilförsvar)
 H.C. Andersen (1805–18475), en dansk författare
 h.c. – en hederstitel, se honoris causa